Талапуса има више значења:
 Округ Талапуса (Алабама)
 Талапуса (Џорџија)
 Талапуса (Мисури)